Brenner steht für:

 Brenner (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Brenner Marlos Varanda de Oliveira (* 1994), brasilianischer Fußballspieler
 Brenner (Gerät), eine Vorrichtung zum Verbrennen fester, flüssiger oder gasförmiger Brennstoffe
 Brenner (Beruf), ein Berufszweig in der Herstellung von Branntwein
 Brenner (Hardware), ein Gerät zum Beschreiben von optischen Medien
 Leistungsverstärker zum Erhöhen der Hochfrequenz-Ausgangsleistung
 Programmiergerät, ein Gerät zum Einschreiben von Daten in programmierbare IC-Bausteine
 Tobelhocker, Sagenfiguren aus Liechtenstein
 eine Gasentladungslampe, siehe Xenonlicht
 Brenner (Band), eine deutschsprachige Rockband
 Brenner (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie (1959–1964)
 Umgangssprachlich für einen über-diensteifrigen Polizisten, Soldaten, Beamten usw.

Brenner ist der Name folgender geographischer und astronomischer Objekte:
 Brennerpass, Österreich und Italien verbindender Alpenübergang
 Brenner (Gemeinde), Gemeinde am Brennerpass in Südtirol
 Brenner (Dorf), Passdorf am Brennerpass
 Brenner (Gemeinde Matrei in Osttirol), Weiler in der Gemeinde Matrei in Osttirol, Bezirk Lienz, Tirol
 Brenner (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang (Oberbayern), Landkreis Erding, Bayern
 Brenner (Mondkrater), ein Einschlagkrater im Süden der Mondvorderseite
 Brenner (Regionalverband), eine israelische Regionalverwaltung
 ein Gewerbegebiet der Kreisstadt Tuttlingen (und dessen Ortsteil Nendingen) in Baden-Württemberg, siehe ggf. Brenner (Gewerbegebiet)

Der Brenner steht für:
 Der Brenner, österreichische Literaturzeitschrift
 Simon Brenner, eine Romanfigur von Wolf Haas; siehe Wolf Haas#Die Figur Brenner

Siehe auch:
 Brennerstraße
 Brennerautobahn
 Brennerbahn
 Brennerbasistunnel
 Prenner
 Radio Brenner, ein ehemaliger Radiosender aus Südtirol
 Brener